Zitscher ist der Nachname von:
Arthur Zitscher (1880–1965), deutscher Chemiker
Erich Zitscher (1880– nach 1950), deutscher Politiker